Мясни́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мясницкая улица — улица в Костроме.
 Мясницкая улица — улица в Москве.
 Мясницкая улица — улица в Саратове.